Abantiades (mythologie), een naam voor de afstammelingen van Abas, inzonderlijk Perseus
Abantiades (geslacht) , 1855, een geslacht van vlinders uit de familie van de wortelboorders
Abantiades , 1915, een als junior homoniem gepubliceerde en dus ongeldige naam voor een geslacht van kevers uit de familie van de snuitkevers, nu Abantiadinus genoemd.